Danger Point ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Danger Point (Großbritannien), Küstenvorsprung am Ärmelkanal
 Danger Point (Namibia), Kap in Namibia
 Danger Point (Südafrika), Halbinsel in Südafrika